

Населені пункти та їхні частини
 Тшебехув — гміна в Зельоноґурському повіті Любуського воєводства
 Тшебехув — село в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Тшебехув — село в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Тшебехув — лісова осада в гміні Тшебехув Зеленогурського повіту Любуського воєводства

Примітки